Aquesta és una llista de les 88 constel·lacions modernes segons la seva àrea en l'esfera celeste, mesurada en graus quadrats.

Notes

Vegeu també 
 Taula de Constel·lacions

constel·lacions